Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Noord-Macedonië. IJsland heeft geen ambassade in Noord-Macedonië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Noord-Macedonië
IJslandse